Шехзаде Махмуд:
 Шехзаде Махмуд (сын Баязида II)
 Шехзаде Махмуд (сын Мехмеда III)